Les Proies est le titre de plusieurs films:
 Les Proies (The Beguiled) est un film américain de Don Siegel sorti en 1971
 Les Proies (Moonlight) est un film britannico-néerlandais sorti en 2002
 Les Proies (El Rey de la montaña) est un film espagnol sorti en 2007
 Les Proies (The Beguiled) est un film américain de Sofia Coppola  sortie en 2017

Voir aussi